Naselja u BiH:
 Šetići (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Šetići (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik